Веремієнко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Веремієнко Олег Костянтинович (нар. 1999) — український футболіст.
 Веремієнко Кузьма Микитович (1921—2006) — український біохімік.
 Тимофій Веремієнко (1856 — ?) — козак, хлібороб, депутат Державної думи II скликання від Чернігівщини.

Див. також 
 Веремеєнко